Влода́рчик () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Аґнєшка Влодарчик ( 1980) — польська акторка та співачка.
 Аніта Влодарчик ( 1985) — польська легкоатлетка, що спеціалізується в метанні молота, олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, рекордсменка світу.
 Вільгельм Влодарчик (1868—1950) — польський римо-католицький священик-лазарист, громадський діяч. Парох Білого Каменя, Ушні (1927—1950).
 Кшиштоф Влодарчик ( 1981) — польський боксер-професіонал, чемпіон світу версії WBC, колишній чемпіон світу версії IBF у першій важкій вазі.
 Марек Роман Влодарчик — польський актор театру та кіно.
 Мирослав Влодарчик ( 1959) — польський легкоатлет, що спеціалізується на стрибках у висоту.

Польські прізвища